Коля́дина — женская форма русской фамилии Колядин.

Известные носительницы:
 Колядина, Варвара Васильевна (1896—1967) — учитель начальных классов, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Колядина, Елена Владимировна (род. 1960) — российская журналистка и писательница.